Niphta är ett släkte av tvåvingar. Niphta ingår i familjen mätarmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mätarmyggor
Niphta